Europa Universalis – videogioco sviluppato dalla Parodox Interactive nel 2000
Europa Universalis – gioco da tavolo del 1993
Europa Universalis – serie di videogiochi di strategia